Mafalda de Portugal (Coímbra, 1153-1162 o después de 1164),  fue la tercera hija nacida del matrimonio de Alfonso I Enríquez y de Mafalda de Saboya.

El 30 de enero de 1160, su padre y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se reunieron en la localidad de Santa María del Palo cerca de Tuy y negociaron el casamiento de Mafalda con el futuro rey Alfonso II de Aragón, que en esas fechas tenía unos tres o cuatro años de edad. Después de la muerte del conde de Barcelona en el verano de 1162, el rey Fernando II de León convenció a la reina viuda, Petronila de Aragón, para que anulase el compromiso del infante aragonés con Mafalda y se acordó  su matrimonio con la infanta Sancha, hija del segundo matrimonio de Alfonso VII de León.

Este suceso, no impidió el establecimiento de relaciones duraderas entre el Reino de Portugal y la Corona de Aragón, pues el hermano más joven de Mafalda, Sancho, se casó en 1174 con Dulce de Aragón, hermana de Alfonso de Aragón. La muerte de Mafalda, ese mismo año o poco después, llegó a esperar la renovación del acuerdo de 1160. 

No se conoce la fecha de defunción de la infanta Mafalda que murió siendo niña, pero aún vivía en 1162 cuando se rompió el compromiso con el infante aragonés. En 1164 se menciona por última vez su nombre en un escrito sobre el Monasterio de Santa María de Salzedas.

Ancestros

Enlaces externos

Referencias

Bibliografía 
 

Niños fallecidos
Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Casa de Borgoña (Portugal)
Portuguesas del siglo XII
Nacidos en Coímbra